

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 Фараон Псамметих берёт Ашдод. Иосия захватывает Северную Палестину.

Вавилонское царство 
 Вавилоняне восстают и изгоняют ассирийский гарнизон, свергнув ассирийского ставленника Кандалану. Халдейский вождь Наболасалар (Набуапалусур), находившийся ранее на службе у Ассирии, занимает Урук и осаждает Ниппур. Ассирийцы снимают осаду Ниппура. Осень — Неудачная попытка Синшаруишкуна вернуть власть над Вавилоном. Конец года — Набопаласар провозглашён царём Вавилона. На его сторону переходит Сиппар.
 626—605 (604) — Царь Вавилона Набопаласар. Нововавилонское царство.

Китай 
 Первый год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 Во 2 луне, в день гуй-хай в Лу отметили солнечное затмение (в «Ши цзи» не отмечено). По современным данным, затмение произошло 3 февраля 626 года до н. э. 
 Чжоуский историограф Шу-фу был послан ваном на похороны Си-гуна. Луского князя похоронили в 4 луне, в день дин-сы. Маоский бо приехал в Лу от чжоуского вана с грамотой на княжение.
 В 4 луне цзиньский князь напал на Вэй, а вэйцы в ответ напали на Цзинь.
 В 4 луне луский посол Шусунь Дэ-чэнь прибыл в Чжоу.
 Цзиньский князь посетил чжоуского вана.
 Осенью луский князь отправил посла Гунсунь Ао в Цзинь приветствовать нового князя и участвовать в съезде с ним в местности Ци, но сам не прибыл, чем цзиньцы были недовольны.
 Царь Чу Чэн-ван (Цзюнь) решил убить наследника Шан-чэня и поставить на его место Чжи. Наследник и его наставник Пань Чун решили убить вана. Зимой, в 10 луне, в день дин-вэй солдаты дворцовой охраны во главе с Шан-чэнем окружили покои вана. Ван попросил съесть медвежью лапу, но ему не позволили, и он был убит (либо повесился). На престол взошёл Шан-чэнь (Му-ван, эра правления 625—614). Пань Чуна он сделал советником (тай-ши) и пожаловал ему дом наследника.
 В 10 луне луский посол Гунсунь Ао отправился в Ци.
 После поражения циньцев у Сяо военачальников вернули из плена, а циньский гун назначил их на те же посты.
 Правитель жунов отправил в Цинь Ю-юя. Му-гун после беседы с ним поразился его мудрости. Тогда гун по совету нэйши Ляо задержал на год Ю-юя и послал правителю жунов 16 певичек.

См. также

Примечания